Juan IV Paleólogo (24 de junio de 1412 – 19 de enero de 1464) fue marqués de Montferrato entre 1445 y 1464. Era el hijo primogénito del marqués Juan Jaime de Montferrato y Juana de Saboya.

Biografía 
Juan IV fue uno de los protagonistas de las desavenencias políticas que ensangrentaron la región de Piamonte durante esa época. La guerra del marqués Amadeo VIII de Saboya contra Juan Jaime fue perdida por el de Montferrato, siendo Juan hecho prisionero por Amadeo y usado como moneda de cambio con su padre Juan Jaime.

Tras la muerte de Filippo Maria Visconti sin herederos, la guerra acabó y Juan IV puso a su ejército al servicio de la República de Venecia.

Después de los ataques de Francisco Sforza y la consecuente crisis producida por ello, la noticia de la caída de Constantinopla dejó aparentemente indiferente a la Corte montferrina. Pese a los lazos familiares que le unían con los Paleólogo de Bizancio, la penosa situación de las arcas de su estado le impedía pedir una cruzada.

Llegado a la vejez, Juan se casó con una heredera de la casa de Saboya, pese a que entre las dos familias ya se había mezclado la sangre en generaciones anteriores. Tras su muerte le sucedió su hermano Guillermo VIII, al ser recién nacido su hijo Escipión.

Descendencia 
De su matrimonio con Margarita de Saboya, nacieron:

 Elena Margarita (1459-1496) 
 Sara (1462-1503)
 Escipión (1463-1485)

Antepasados

Enlaces externos 
Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato

Marqueses de Montferrato del siglo XV (Paleólogos)